Borut Strašnik, slovenski hokejist, * 31. avgust 1984, Slovenija.

Strašnik je kariero začel pri klubu HK Sportina Bled v sezoni 2000/01, igral je še za HK HIT Casino Kranjska Gora in HK Triglav Kranj, od sezone 2005/06 pa je član HK Alfa do konca kariere po sezoni 2007/08.

Pregled kariere

|-
| HK Sportina Bled
| Slovenska liga
| 00/01
|
| 17
| 4
| 0
| 4
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Sportina Bled
| Mednarodna liga
| 00/01
|
| 11
| 0
| 2
| 2
| -13
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Sportina Bled
| Slovenska liga
| 01/02
|
| 13
| 1
| 1
| 2
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Sportina Bled
| Mednarodna liga
| 02/03
|
| 15
| 0
| 0
| 0
| -3
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK MK Bled
| Slovenska mladinska liga
| 02/03
|
| 17
| 4
| 5
| 9
|
| 28
|
| 2
| 2
| 5
| 7
|
| 2
|-
| HK Sportina Bled
| Slovenska liga
| 02/03
|
| 24
| 0
| 2
| 2
|
| 10
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|-
| HK Jesenice Mladi
| Slovenska mladinska liga
| 03/04
|
| 19
| 6
| 9
| 15
|
| 8
|
| 5
| 2
| 0
| 2
|
| 2
|-
| HK Kranjska Gora
| Slovenska liga
| 03/04
|
| 21
| 5
| 3
| 8
|
| 12
|
| 4
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|-
| HK Triglav Kranj
| Slovenska liga
| 04/05
|
| 18
| 4
| 1
| 5
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Alfa
| Slovenska liga
| 05/06
|
| 45
| 8
| 5
| 13
|
| 55
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Alfa
| Interliga B
| 06/07
|
| 6
| 3
| 0
| 3
|
| 6
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 6
|-
| HK Alfa
| Slovenska liga
| 06/07
|
| 26
| 6
| 2
| 8
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Alfa
| Slovenska liga
| 07/08
|
| 27
| 3
| 7
| 10
|
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 259
| bgcolor="#7FFF00" | 44
| bgcolor="#7FFF00" | 37
| bgcolor="#7FFF00" | 81
| bgcolor="#7FFF00" | -16
| bgcolor="#7FFF00" | 191
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 19
| bgcolor="#7FFF00" | 4
| bgcolor="#7FFF00" | 6
| bgcolor="#7FFF00" | 10
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 12
|}

Glej tudi
 Seznam slovenskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Slovenski hokejski napadalci
Hokejisti HK Bled
Hokejisti HK Kranjska gora
Hokejisti HK Triglav Kranj
Hokejisti HK Alfa